Pietro Martire Rusca (1480-1578) – noto come Pietro Martire da Lugano, teologo e inquisitore domenicano
Pietro Martire Rusca (1615-1674) – frate francescano conventuale, vescovo di Caorle